Földi János
 Földi János (1755–1801) orvos, természettudós, nyelvtudós, költő
 Földi János (1778–1854) a Debreceni Református Kollégium pénztárnoka
 Földi János (1854–1922) erdész, miniszteri tanácsos, az Országos Erdészeti Egyesület alapító tagja 
 Földy János (1813-1886) jogász, királyi tanácsos